Antosch ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Daniel Antosch (* 2000), österreichischer Fußballtorwart
 Georg Antosch (1924–1993), deutscher Theater- und Filmkritiker.